UCMP 137538 — крупный фрагментарный экземпляр предположительно тираннозавра. Известен по одной фаланге пальца, имеющей длину 13 сантиметров.

Описание 
Поскольку особь представлена одной костью пальца, вычислить точный размер очень трудно. Данная кость может даже не принадлежать тираннозавру; она была ему приписана лишь потому что других крупных теропод, живших в то время в Северной Америке обнаружено не было.

Если это всё же был тираннозавр, то эта фаланга пальца у него была крупная — немного короче, но жире чем фаланга FMNH PR2081, что указывает на общую длину особи в 12 метров. Однако фаланга UCMP 137538 не похожа на таковую у «Cью, а пропорции у разных особей могут отличаться. Это ставит под сомнение выше приведённую оценку длины. Molina-Peres и Larramendi оценили, что длина особи — 12,3 метра, полагая, однако, что длина FMNH PR2081 всего 12 метров.

Примечания 

Динозавры